

Cinema 
 The Letter – film del 1912 della Essanay
 The Letter – film del 1929 diretto da Jean de Limur
 Ombre malesi (The Letter) – film del 1940 diretto da William Wyler
The Letter (Pyeonji) – film del 1997 scritto e diretto da Lee Jung-gook
The Letter – film del 2012 diretto da Jay Anania

Letteratura 
 La lettera (The Letter) – racconto del 1926 di William Somerset Maugham

Musica 
 The Letter – album di Judy Garland del 1959
 The Letter – singolo dei The Box Tops del 1967
 The Letter – traccia dell'album Speakerboxxx/The Love Below degli OutKast del 2003
 The Letter – singolo di PJ Harvey del 2004, dall'album Uh Huh Her
 The Letter – traccia dell'album Undiscovered di James Morrison del 2006
 The Letter – singolo degli Hoobastank del 2009, dall'album Fornever
 The Letter – singolo delle Davichi del 2013

Teatro 
 La lettera (The Letter) – dramma teatrale di William Somerset Maugham del 1927

Televisione 
 The Letter – film per la televisione del 1982 diretto da John Erman